Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2003/04 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2003/04 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. ZZICT Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 21, während die Leidensche SG mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 152 Spieler zum Einsatz, von denen 44 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 7,5 Punkten aus 9 Partien Jan Smeets (Hilversums SG), einen halben Punkt weniger erzielte Bruno Carlier (VastNed Rotterdam). Jeweils 6 Punkte erreichten Joost Hoogendoorn (ZZICT Breda), Luc Winants (VastNed Rotterdam), Frank Kroeze, Daniel Hausrath (beide ING/ESGOO) und Daniël Stellwagen (Hilversums SG). Hoogendoorn und Winants spielten jeweils acht Partien, Kroeze, Hausrath und Stellwagen je neun.
Mit Isabel Werner (ZZICT Breda), Gerard Grotenhuis (ING/ESGOO), Michel Jadoul (VastNed Rotterdam), Matthew Tan (SV Zukertort Amstelveen), Alexandre Dgebuadze und Roeland Pruijssers (beide BIS Beamer Team) erreichten sechs Spieler bei jeweils einem Einsatz 100 %.

Ältester Spieler der Saison war für HWP Sas van Gent spielende Bernard de Bruycker (* 1941), jüngster Spieler der bei ING/ESGOO spielende Wouter Spoelman (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2003; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, GER = Deutschland, ISR = Israel, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZZICT/De Variant Breda

ING/ESGOO

Hilversums Schaakgenootschap

VastNed Rotterdam

Leidsch Schaakgenootschap

Utrecht

HWP Sas van Gent

SV Zukertort Amstelveen

SMB Nijmegen

BIS Beamer Team

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Taco Vrenegoor war bei seinem ersten Saisoneinsatz in der dritten Runde noch nicht für den SV Zukertort Amstelveen spielberechtigt, deshalb wurde diese Partie als verloren für Amstelveen gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächlich erspielte Ergebnis (Sieg gegen Kees Nieuwelink) berücksichtigt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2003
Schach 2004